Робида́ — французская фамилия. Известные носители:
 Робида, Альбер (1848—1926) — французский карикатурист, иллюстратор и писатель.
 Робида, Стефан (род. 1977) — канадский хоккеист.